Matu peut faire référence à :
François Matuszenski, claviériste français ;
Matu, ville birmane.